Legitimiteit (politiek), het recht van de heerser om te regeren;
Legitimisten (Frankrijk), aanhangers van het bekendste historische voorbeeld hiervan.